Андре́й Гудо́вич: Гудович, Андрей Павлович (?—1734) — бунчуковый товарищ и бакланский сотник.
 Гудович, Андрей Васильевич (1731—1808) — фаворит Петра III, генерал-аншеф
 Гудович, Андрей Иванович (1782—1867) — генерал-майор, тайный советник и обер-егермейстер, племянник предыдущего